Ранчо Уртадо има више значења:

 Ранчо Уртадо, Ехидо Чијапас (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Уртадо, Колонија Алварадо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику